Битва при Брейтенфельде:

 Битва при Брейтенфельде (1631)
 Битва под Брайтенфельдом (1642)